De Noorse kampioenschappen schaatsen afstanden mannen vormen samen met de Noorse kampioenschappen schaatsen afstanden vrouwen een jaarlijks verreden schaatstoernooi. Het toernooi wordt aan het begin van het seizoen verreden en wordt als kwalificatie moment gebruikt voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe seizoen.

Medaillewinnaars

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10.000 meter

Medailleklassement 
Bijgewerkt tot en met kampioenschap van 2019

Trivia 
In 2002 stond er voor het eerst een tweeling op het podium bij een Noors senioren kampioenschap. Odd en Reidar Bohlin Borgersen deden dit op de 5000 meter.